Остероде:
 Остероде — город в Германии.
 Оструда — бывший Остероде в Восточной Пруссии, теперь город в Польше.
 Остероде — район в Германии, столица которого — город Остероде.